Robert Davis, Rob Davis, Bob Davis
 Robert T. Davis (1823–1906) – amerykański polityk, kongresmen z Massachusetts
 Robert Wyche Davis (1849–1929) – amerykański polityk, kongresmen z Florydy
 Robert Henry Davis (1870–1965) – brytyjski wynalazca
 Robert Lee Davis (1893–1967) – amerykański polityk, kongresmen z Pensylwanii
 Bob Davis, wł. Robert Amos Davis (1899–1970) – kanadyjski hokeista
 Davis Roberts, wł. Robert A. Davis (1917–1993) – amerykański aktor
 Robert William Davis (1932–2009) – amerykański polityk, kongresmen z Michigan
 Rob Davis, wł. Robert Berkeley Davis (ur. 1947) – brytyjski muzyk i autor tekstów
 Bob Davis, wł. Robert Davis (ur. 1950) – amerykański koszykarz
 Brad Davis, wł. Robert Creel Davis (1949–1991) – amerykański aktor
 Robert Davis, wł. Robert Emmett Davis (ur. 1969) – amerykański futbolista 
 B-Tight, wł. Robert Edward Davis (ur. 1979) – niemiecko-amerykański raper
 Robert Davis (ur. 1989) – brytyjski lekkoatleta
 Bob Davis, wł. Robert Davis – amerykański trener koszykówki, aktywny w latach 70. XX wieku